に in hiragana o ニ in katakana è un kana giapponese e rappresenta una mora. La sua pronuncia è . Il katakana ニ è identico al kanji 二 (lett. "Due") (leggermente più lungo il secondo segno), con la stessa pronuncia.

Scrittura

Altri progetti 

Lettere dell'alfabeto kana